Cosmonautas puede referirse a:

 Cosmonauta, Viajero espacial que ha sido entrenado en la Unión Soviética y, actualmente, en Rusia.
 Cosmonautas (banda), Banda de Rock de Buenos Aires, Argentina.